Koronczi Bence (Sopron, 1996. január 17. –) magyar labdarúgó.

Források 
Koronczi Bence adatlapja a tranfermarkt.com oldalon 

1996-ban született személyek
Soproniak
Magyar labdarúgók
A Puskás AFC labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek